Überlingen steht für:

 Überlingen, Große Kreisstadt am nördlichen Bodenseeufer, Baden-Württemberg
 Überlingen am Ried, Stadtteil von Singen, Baden-Württemberg

Überlingen oder Stadt Überlingen ist der Name folgender Schiffe:

 Stadt Überlingen (Schiff, 1895), ehemaliges Salondampfschiff auf dem Bodensee
 Stadt Überlingen (Schiff, 1929), ehemaliges Dampfschiff auf dem Bodensee
 Überlingen (Schiff, 1927), ehemaliges Motorschiff, 1927 unter dem Namen Höri auf dem Bodensee in Dienst gestellt
 Überlingen (Schiff, 1935), als Deutschland am 4. Juni 1935 in Dienst gestelltes Motorschiff auf dem Bodensee
 Überlingen (Schiff, 2010), das neuste Passagierschiff der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) auf dem Bodensee